Castell de Biure (Biure de Gaià)
 Castell de Biure (Queixàs)
 Castell de Biure d'Empordà